No Way Out steht für:

Filme:
 No Way Out, Originaltitel von Der Haß ist blind, US-amerikanischer Film von Joseph L. Mankiewicz (1950)
 No Way Out, internationaler Verleihtitel von Tödlicher Haß, italienisch-französischer Film von Duccio Tessari (1973)
 No Way Out – Es gibt kein Zurück, US-amerikanischer Film von Roger Donaldson (1987)
 No Way Out (Pornofilm), US-amerikanischer Pornofilm von Francois Clousot (2014)
 No Way Out – Gegen die Flammen, US-amerikanischer Film von Joseph Kosinski (2017)

Sonstiges:
 No Way Out (Album), Album von Puff Daddy (1997)
 No Way Out, deutscher Name der WWE Elimination Chamber, Wrestlingveranstaltung